Jaroslav Mihalík (ur. 27 lipca 1994 w Nowej Wsi Spiskiej) – słowacki piłkarz występujący na pozycji pomocnika w polskim klubie Lechia Gdańsk. Reprezentant Słowacji od 2017 roku. Wychowanek MŠK Žilina, w swojej karierze grał także w Slavii Praga.

Statystyki

Klubowe 
 (aktualne na dzień 1 grudnia 2019)

Reprezentacyjne 
 (aktualne na dzień 1 grudnia 2019)

Sukcesy

MŠK Žilina 
 Mistrzostwo Słowacji (1×): 2011/2012
 Puchar Słowacji (1×): 2011/2012
 Superpuchar Słowacji (1×): 2012

Slavia Praga 
 Mistrzostwo Czech (1×): 2016/2017

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Słowacji w piłce nożnej
Piłkarze MŠK Žilina
Piłkarze Slavii Praga
Piłkarze Cracovii
Piłkarze Lechii Gdańsk
Uczestnicy Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej 2017
Ludzie urodzeni w Nowej Wsi Spiskiej
Urodzeni w 1994